S93 peut faire référence à :
 HMS Triumph (S93), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy ;
 Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres